Kap eller KAP har flere betydninger:

 Kommunistisk Arbejderparti
 Kap (geografi) – et stort forbjerg
 Kap Det Gode Håb – forkortes nogle gange til Kap
 K. Appavu Pillai (1911-1973) – indisk politiker
 Gabe Kapler (født 1975) – amerikansk baseballspiller
 Colin Kaepernick – amerikansk footballspiller
 Kąp (Gmina Giżycko, Polen) – by i Polen
 Kąp (Gmina Miłki, Polen) – by i Polen
 Kop-e Olya – by i Iran, også kendt som Kap eller Kop
 Katter's Australian Party
 Kiribati Adaptation Program
 Kombinat Aluminijuma Podgorica – Montenegrinsk aluminiumsmelterfirma
 Yakamul – sprog som tales i Papua Ny Guinea, også kendt som kap
 Kap (poesi) () – en form for thailandsk poesi
 Kite aerial photography
 KAP-forskning